Golek (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Golek (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj